Иваки — футбольный клуб из города Иваки, префектура Фукусима, Япония. За десять лет смог подняться в высшую систему японских футбольных лиг, а именно в Джей-лигу 3, а в 2022 году и в Джей-лигу 2.

Хронология выступлений 

 Обозначения
 Поз. = Позиция после окончания сезона; СМ = Сыграно матчей; Поб. = Побед; Н = Ничьи; Пор. = Поражения; ЗГ = Забито голов; ПГ = Голов пропущено +/- = Разница забитых и пропущенных; О. = Набрано очков

Примечания

Ссылки 

Футбольные клубы Японии